La Formula Renault 2.0 Alps 2013 è stata la terza edizione del campionato Formula Renault 2.0 Alps. Ha avuto inizio il 6 aprile all'Autodromo di Vallelunga e si è conclusa il 6 ottobre sul circuito di Imola, dopo quattordici gare suddivise in sette tappe. Rispetto alle due stagioni precedenti il campionato prevedeva una sola tappa europea, sul Circuito di Spa-Francorchamps, mentre tutte le altre si sono svolte in autodromi italiani.

Piloti e team

Calendario e risultati
Il calendario con i sette eventi per la stagione 2013 è stato annunciato il 25 ottobre 2012.

Classifiche

Campionato Piloti

Campionato Junior

Campionato Team

Per ogni round del campionato, solamente due piloti per team sono eleggibili per la conquista di punti.

Note 

2013